Piet van der Horst jr.
 Piet van der Horst sr.